

Codici 
 MFO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manguna (Papua Nuova Guinea)

Rivista
 M.F.O. – Sigla dei Mélanges de la Faculté Orientale di Beirut: rivista di orientalistica collegata all'Université Saint-Joseph della stessa capitale libanese.

Forza di pace multinazionale 
 M.F.O. – Multinational Force and Observers, forza di mantenimento della pace multinazionale che opera nel Sinai dal 1982